Сангворский район:

 Сангворский район (СССР) — район Таджикской ССР, существовавший в 1936—1952 годах.
 Район Сангвор — район республиканского подчинения в Таджикистане.